Lamaze bezeichnet:
 Lamaze, eine US-amerikanische Organisation, die sich für eine sanfte Geburt einsetzt
 Lamaze-Technik, eine Methode zur Reduktion von Geburtswehen

Lamaze ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Lamaze (* 1968), kanadischer Springreiter
 Fernand Lamaze (1891–1957), französischer Arzt und Geburtshelfer
 Megan Johnstone-Lamaze (* 1977), US-amerikanische Springreiterin

Lamaze ist der Name der geographischen Objekte
 Lamaze (St. Lucia), Siedlung in Choiseul, St. Lucia